Guayatá kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Guayatá (ort), Boyacá, 
 Guayatá (kommun), Boyacá,